Le tournoi de tennis d'Indonésie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Jakarta du 21 au .

Naoko Sawamatsu remporte le simple dames. En finale, elle bat Yuka Yoshida, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry-Anne Guse et Kristine Radford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indonésie
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Indonesie
1997 en Indonésie
Tennis en avril 1997